Ryan [rajen] může znamenat:

příjmení 
 Anthony Ryan (* 1970) – skotský spisovatel
 Barry Ryan (zpěvák) (1948–2021) – britský popový zpěvák a fotograf
 Debby Ryanová (* 1993) – americká herečka a zpěvačka
 Jeri Ryan (* 1968) – americká herečka
 John Ryan (* 1934) – britský a irský zápasník–judista
 John Joseph Patrick Ryan, uměleckým jménem Jack Lord – americký herec a producent
 Kate Ryan (* 1980) – belgická zpěvačka
 Lucille Frances Ryan viz Lucy Lawlessová – novozélandská herečka
 Matthew Ryan – více osob
 Mathew Ryan (* 1992) – australský fotbalista
 Meg Ryanová (* 1961) – americká herečka
 Patrick Ryan (1916–1989) – britský spisovatel
 Patrick Ryan (atlet) (1881–1964) – americký atlet
 Paul Ryan (* 1970) – americký politik
 Tubal Claude Ryan – americký letecký průkopník, zakladatel Ryan Aeronautical Company

rodné jméno
 Ryan Coogler (* 1986) – americký režizér, scenárista a filmový producent
 Ryan Gosling (* 1980) – kanadský herec
 Ryan Ochoa (* 1996) – americký herec

místní název
 Ryan (Oklahoma) – rodiště Chucka Norrise

letectví
 Ryan Aeronautical Company – americký letecký výrobce (zakladatel Tubal Claude Ryan)
 Ryan FR-1 Fireball – palubní stíhačka
 Ryan VZ-3 Vertiplane – letadlo V/STOL
 Ryan XV-5 Vertifan – letadlo VTOL
 Ryan X-13 Vertijet – letadlo VTOL

fiktivní postavy
 April Ryan – fiktivní postava z počítačové hry
 Jack Ryan – fiktivní románová postava
 Stevie Hallová Ryanová – postava ze seriálu McLeodovy dcery
 Zachraňte vojína Ryana – film Stevena Spielberga